Al Marj, une chabiyah de Libye ;
 Al Marj, une ville de Libye, chef-lieu de la chabiyah du même nom.